Ljunggren ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Ljunggren (* 1984), norwegische Politikerin
 Einar Ljunggren (1896–1986), schwedischer Chirurg in Göteborg
 John Ljunggren (1919–2000), schwedischer Leichtathlet
 Magnus Ljunggren (1942–2022), schwedischer Literaturwissenschaftler, Slawist und Hochschullehrer
 Michael Ljunggren (1962–1995), schwedischer Rocker und Mordopfer
 Olle Ljunggren (1921–2003), schwedischer Mittelstreckenläufer
 Werner Ljunggren (1921–2006), schwedischer Leichtathlet
 Wilhelm Ljunggren (1905–1973), norwegischer Mathematiker